Gobie à nez tubulaire est un nom vernaculaire qui peut désigner plusieurs poissons de la famille des Gobiidae.

 Proterorhinus semilunaris
 Proterorhinus marmoratus